Кош, многозначное слово:
 Кош (татарское «Коч») — временная стоянка в процессе кочевья.
 Кош — место сбора казачьего войска перед походом.
 Кош — тип башкирского жилища XIX века.
 Кош — персонаж сериала Вавилон-5.
 Кош — район Португалии.
 Кош — в среднеазиатской архитектуре ансамбль, состоящий из двух зданий, построенных на одной продольной оси фасадом друг к другу.
 Кош — пасторат (церковная мыза) в Эстонии.

Населенные пункты 
 Кош — село в Армении

Персоналии 
 Кош, Алекс (род. 1983) — псевдоним современного российского писателя-фантаста.
 Кош, Жан-Поль (род. 1947) — французский дзюдоист средней весовой категории.
 Кош, Карой (1883—1977) — венгерский архитектор, писатель, иллюстратор, этнолог и политик.
 Кош, Неменья (род. 2002) — сербский футболист.
 Кош, Роберт фон (1856—1942) — германский генерал пехоты.
  (1913—2010) — югославский сербский писатель.

См. также 
 Кош-Агач
 Кош-Хабль
 Кошевой атаман
 Кош-медресе
 Кошара
 Коош